Lewonie peut désigner en Pologne :
 Lewonie, village de la gmina de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 Lewonie, village de la gmina de Knyszyn, dans la voïvodie de Podlachie